Osoby o tym nazwisku:
 Jurij Awanesow – ukraiński piłkarz
 Ruben Awanesow – radziecki językoznawca
 Warłaam Awanesow – radziecki polityk